Cariomothis är ett släkte av fjärilar. Cariomothis ingår i familjen Riodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Äkta dagfjärilar
Cariomothis